Die Betway Gibraltar Open 2019 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2018/19. Sie wurden vom 13. bis 17. März 2019 in der Tercentenary Sports Hall in Gibraltar ausgetragen.

Titelverteidiger war der Waliser Ryan Day, der dieses Jahr zwar bis ins Finals vordrang, dort aber Stuart Bingham mit 1:4 unterlag.

Preisgeld 

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 10.000 £.

Vorrunde 
97 Profispieler und 90 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Die Profis waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die Amateure mussten in zwei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 31 Plätze spielen. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die zwei Vorrunden wurden am 13. und 14. März ausgetragen.

Runde 1 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Runde 2 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour)

Hauptturnier

Runde 1 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
29 Spieler erzielten 46 Breaks von 100 oder mehr Punkten. Barry Pinches spielte das einzige Century in der Qualifikationsrunde. Der Sieger Stuart Bingham erzielte sowohl das höchste Break (zusammen mit Chen Feilong), als auch die größte Anzahl an Breaks. 9 seiner 28 gewonnenen Frames beendete er mit einem Century.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Gibraltar